Организация по культурному наследию, народным промыслам и туризму Ирана () — это комплекс учебных и научных учреждений, осуществляющих надзор за многочисленными музейными комплексами на территории Ирана. Она управляется и финансируется Правительством Ирана.

Организация была создана 5 апреля 2006 года постановлением Меджлиса путем слияния 11 научных и культурных организаций. Нынешний глава организации Масуд Солтанифар вступил в должность 1 февраля 2014 года.

Организация публикует и контролирует издание многих журналов и книг и осуществляет проекты совместно с зарубежными музеями и научными сообществами. По масштабу и активности она близка к Смитсоновскому институту.

Некоторые музеи и дворцы ОКННПТ 
 Иранский национальный музей
 Дворец Морварид
 Дворец Саадабад
 Дворец Ниаваран
 Дворец Голестан
 Площадь Накш-е Джахан
 Иранский музей стекла и керамики
 Иранская национальная галерея ковра
 Музей Реза Аббаси
 Иранский национальный музей Малика
 Иранский национальный музей автомобилей
 Арг-е Бам
 Музей Парс в Ширазе
 Национальный музей истории медицинских наук (Иран)

Некоторые организации, находящиеся в ведении ОКННПТ 
 Организация по Туризму и Путешествиям Ирана
 Информационное Агентство Культурного Наследия
 Управление по связям с общественностью ОКННПТ
 Научно-исследовательский центр по сохранению культурных ценностей
 Центр документации ОКННПТ
 Антропологический Исследовательский Центр Норуз
 Технический отдел проектов по сохранности ОКННПТ
 Исследовательский центр традиционных искусств

Некоторые археологические проекты ОКННПТ 
 Исторический город Масуле
 Хафт Теппе
 Айапир
 Чога-Зембиль
 Султанией
 Бехистун
 Техт-е Солейман / Адур Гушнасп
 Арг-Бам
 Персеполис и Пасаргады

Филиалы ОКННПТ 
ОКННПТ имеет филиалы во всех провинциях Ирана, которые выполняют местные проекты и администрируют памятные места и музеи. Ссылки на некоторые из этих ветвей приведены ниже. Некоторые ссылки на английском языке содержат подробную информацию:

 ОКННПТ Восточного Азербайджана 
 ОКННПТ Тегерана 
 ОКННПТ Хорасана 
 ОКННПТ Казвина
 ОКННПТ Кума
 ОКННПТ Семнана 
 ОКННПТ Кермана
 ОКННПТ Исфахана 
 ОКННПТ Лурестана 
 ОКННПТ Марказа
 ОКННПТ Фарса
 ОКННПТ Керманшаха 
 ОКННПТ Бирдженда
 ОКННПТ Курдистана
 ОКННПТ Мазендерана
 ОКННПТ Систана и Белуджистана 
 ОКННПТ Бушехра
 ОКННПТ Гилана 
 ОКННПТ Хамадана 
 ОКННПТ Язда

Ссылки 

Государственное устройство Ирана
Организации Ирана